Preobraženskoe – quartiere di Mosca
 Preobraženskoe – villaggio integrato a Mosca nel 1864
 Preobraženskoe –  centro abitato dell'Oblast' di Kamčatka
 Preobraženskoe – centro abitato dell'Adighezia